Németország
Löbnitz, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
Löbnitz,  település Szászország tartományban